Šikić ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Šikić (* 1950), kroatisch-österreichischer Fußballspieler
 Josip Šikić (* 1929), kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Nada Šikić (* 1955), kroatische Politikerin